Новосиби́рская улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Новосибирская улица — улица в городе Воронеже.
 Новосибирская улица — улица в городе Иванове.
 Новосибирская улица — ныне не существующая улица в историческом районе Академическая слобода города Казани.
 Новосибирская улица — улица в Красноярске.
 Новосибирская улица — улица в Москве.
 Новосибирская улица — улица в Новосибирске.
 Новосибирская улица — улица в Перми.
 Новосибирская улица — улица в Санкт-Петербурге.
 В Томске:
 Новосибирская улица;
 Новосибирский переулок.
 Новосибирская улица —улица в городе Тюмени.
 Новосибирская улица — улица в Хабаровске.

Украина 
 Новосибирская улица — улица в Днепре.
 Новосибирская улица — улица в Донецке.

Казахстан 
 Новосибирская улица — улица в Алма-Ате.

Улицы, названные в честь городов